Geoffrey est un nom propre et est utilisé comme patronyme ou prénom. C’est une variante de Geoffroy.

Personnalités portant ce nom 
 Paul Geoffrey, acteur britannique

Personnalités portant ce prénom 
 Geoffrey Wilkinson (1921-1996), chimiste britannique

Voir aussi 
 Stephen Geoffreys, acteur américain